Mihai Apafi se poate referi la:
Mihai Apafi I (1632 – 1690), un nobil maghiar, principe al Transilvaniei între 1661-1690.
Mihai Apafi al II-lea (1676 - 1713) a fost fiul lui Mihai Apafi I, principe al Transilvaniei între 1690-1701.